

Persone
 Musti – nome d'arte della cantante norvegese Ugbad Mustafa
 Arrigo Musti – pittore italiano 
 Domenico Musti – storico dell'antichità 
 Lulama Musti De Gennaro – pallavolista italiana

Altro 
 Musti – città romana in Tunisia, a circa 12 chilometri da Thugga
 Diocesi di Musti – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica in Tunisia
 Diocesi di Musti di Numidia – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica in Algeria